Piqua puede hacer referencia a:

Piqua, lugar designado en el censo estadounidense en Kansas;
Piqua, ciudad estadounidense en Ohio; o
Central nuclear de Piqua, situada en la localidad del mismo nombre en Ohio.